Blue Jay kan avse:

 Blue Jay – en art inom familjen kråkfåglar, se blåskrika
 Blue Jay Way – en låt skriven av George Harrison
 Toronto Blue Jays – professionell basebollklubb i Toronto i Ontario i Kanada
 Blue Jay – smeknamn för Johns Hopkins University
 Blue Jay –  en superhjälte i serien Justice League of America
 Blue Jay – kodnamn på utvecklingsprojektet för jaktrobotarna de Havilland Firestreak och Hawker Siddeley Red Top